Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2014 — двадцать второй розыгрыш турнира. По сравнению с сезоном 2012/13 уфимский "ЦТВС" и "Горняк" из Учалов заменили фарм-команды АМК СГК-2 (Самара) и ЦПТВС-2 (Каменск-Уральский).

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею